Manio Acilio Balbo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Manio Acilio Balbo (cónsul 150 a. C.), cónsul en el año 150 a. C.
 Manio Acilio Balbo (cónsul 114 a. C.), cónsul en el año 114 a. C.